Серия А 1974/1975 — 43-й сезон чемпионата Италии по футболу. Стартовал 6 октября 1974 года и завершился 18 мая 1975 года. В 16-й раз в своей истории победителем турнира стал «Ювентус».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com

1974/1975
Футбол в Италии в 1974 году
Футбол в Италии в 1975 году